R30 ou R-30 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 R-30 Boulava, un missile missile mer-sol balistique stratégique russe.

Sciences 
Chimie
 Dichlorométhane, selon la liste de réfrigérants ;
 La phrase de risque : Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation,  sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Douleur à la miction, d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Renault R30, une monoplace de Formule 1 conçue par le constructeur français Renault et engagée en Championnat du monde de Formule 1 2010.

Transports 
Automobiles
 Nissan Skyline R30, un modèle du constructeur japonais Nissan ;
 Renault 30, un modèle conçu et produit par le constructeur français Renault à Sandouville (Haute-Normandie).

Route
  Ring belge R30, la petite ceinture de Bruges.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres